Negenjarige Oorlog (1688-1697), een oorlog tussen Frankrijk en meerdere landen van 1688 to 1697
Negenjarige Oorlog (Ierland), een oorlog in Ierland van 1594 tot 1603